Стародавні кити (Archaeoceti) — вимерлий підряд примітивних китоподібних ссавців. Найдавніші представники групи, наприклад пакіцет, ще мали кінцівки, за допомогою яких вони пересувались по суші.

Походження 
На підставі характеристик зубної системи, вважалося, що стародавні кити утворилася від мезонихій (Mesonychia) — вимерлого ряду копитних м'ясоїдних ссавців. Однак, недавні дослідження, засновані на молекулярних даних, а не зубній морфології показали, що ранні китів, ймовірно, походять від парнокопитних (можливо, мають загального предка із родиною Бегемотові). Предок археоцет, ймовірно, відхилився від парнокопитних у кінці крейдяного періоду або на початку палеоцену.

Найдавнішим відомим представником групи є пакіцет. Його скам'янілості знайдені у Пакистані та датуються раннім еоценом (56—49 млн років тому). Останній представник групи — базилозавр вимер 25 млн років тому.

Опис 

Пакіцет (пакіцетус, «пакистанський кит») мав добре розвинені кінцівки, призначені для пересування на суші та довгий хвіст. Зовнішнім виглядом та розміром нагадував вовка. На близькість до китів вказує S-подібна кістка у внутрішньому вусі, яка є тільки у китів. Тварина жила у мілких прісних водоймах або болотах. Будова зубної системи вказує на рибну дієту пакіцета.

Пізніший представник — амбулоцет, що жив 53 млн років тому, більше нагадував крокодила. У нього були великі ноги і сильний хвіст, голова з довгою мордою та міцними зубами. Задні кінцівки були коротшими за передні. Пальці закінчувались копитами. Амбулоцет жив у прибережних водах, плавав за допомогою задніх кінцівок, як це роблять сучасні видри. Він ще не втратив здатності до пересування по суші, але рухи його були незграбними, як у сучасних тюленей.

Ремінгтоноцети мали короткі кінцівки та довгий сильний хвіст. Крихітні очі вказують на поганий зір та слух. Великі вуха вказують, що цим тваринам потрібен хороший слух. Вони напевне жили у прісних каламутних водоймах Південної Азії. Вони мали довгу морду, довгу шию та ноги, що були здатні утримувати вагу тварини на землі.

Протоцетові жили 47—41 млн років тому. Вони мали дрібні задні кінцівки та сильний хвіст. Це були хороші плавці, що населяли теплі та мілкі моря. У деяких видів задні кінцівки не були з'єднані із хребтом, що вказує на те, що вони вже не здатні були пересуватись на суші. Зубний апарат нагадує такий у сучасних зубатих китів. Це були активні хижаки, що живились рибою.

Останні представники групи — базилозаврові, вже були справжніми володарями моря. Вони нагадували сучасних китів, проте мали редуковані задні кінцівки. Передні вже перетворились на ласти. Ці тварини, ще не користувались ехолокацією.

Таксономія

Систематика 
 Китоподібні (Cetacea)
 Стародавні кити (Archaeoceti)
 Pakicetidae
 Pakicetus — Пакіцет
 Nalacetus
 Ichthyolestes
 Ambulocetidae
 Ambulocetus — Амбулоцет
 Gandakasia
 Himalayacetus
 Remingtonocetidae
 Andrewsiphius
 Attockicetus
 Dalanistes
 Kutchicetus
 Remingtonocetus
 Protocetidae
 Georgiacetinae
 Babiacetus
 Carolinacetus
 Eocetus — Еоцет
 Georgiacetus
 Natchitochia
 Pappocetus
 Makaracetinae
 Makaracetus — Макарацет
 Protocetinae
 Aegyptocetus — Єгиптоцет
 Artiocetus
 Crenatocetus
 Gaviacetus
 Indocetus — Індоцет
 Maiacetus — Маяцет
 Protocetus — Протоцет
 Qaisracetus
 Rodhocetus — Родоцет
 Takracetus
 Togocetus
 Basilosauridae
 Basilotritus
 Basilosaurus — Базилозавр
 Basiloterus
 Ancalecetus
 Chrysocetus
 Cynthiacetus
 Dorudon — Дорудон
 Masracetus
 Ocucajea
 Saghacetus
 Stromerius
 Supayacetus
 Zygorhiza
 Kekenodontidae
 Kekenodon
 Phococetus

Філогенія

Часова лінія родів

Посилання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Китоподібні
†3